Hukansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hukansaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Hukansaari (ö i Kajanaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar